Woritten ist ein deutscher Ortsname:
 Woritten, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Woryty in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Woritten, Dorf in der Gemeinde Barten, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Woryty Zalewskie in der Gmina Zalewo, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Woritten, Dorf in der Gemeinde Golbitten, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Woryty Morąskie in der Gmina Morąg, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen